V soubojích fotbalové I. B třídy Východočeského kraje 1982/1983 se utkalo ve čtyřech skupinách - Podkrkonoší, Hradecko, Orlicko a Chrudimsko - po 14 týmech dvoukolovým systémem podzim – jaro. Tento ročník skončil v červnu 1983.

Výsledná tabulka - Podkrkonoší

Výsledná tabulka - Hradecko

Výsledná tabulka - Orlicko

Výsledná tabulka - Chrudimsko 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Literatura 
 Pochodeň, ročník 1983

1982/83
Fotbal v Česku v roce 1982
Fotbal v Česku v roce 1983